Јуан I од Шведске (, 1201 - Visingsö, 10. март 1222) је био краљ Шведске. Био је син Сверкера II Шведског и Ингегерд Биргерсдотер.

Породично стабло 

Рођени 1201.
Умрли 1222.
Династија Сверкер